Tadeusz Pióro (1920–2010) – doktor nauk wojskowych, generał brygady Wojska Polskiego, historyk wojskowości, publicysta
 Tadeusz Pióro (1956–2020) – biolog, epidemiolog, polityk,  członek zarządu województwa podkarpackiego
 Tadeusz Pióro (ur. 1960) – poeta, prozaik, felietonista, historyk literatury, tłumacz